Томислав Јовановић може да се односи на:
 Томислав Јовановић (генерал) (1935—1992)
 Томислав Јовановић (лекар) (1948)
 Томислав Јовановић (филолог) (1949)
 Томислав Јовановић (министар) (1951), лекар и министар просвете Србије 2013-2014.